O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2014 é uma competição de Rugby Union (15 jogadores por time), que conta com a participação de seis clubes. Esta competição é organizada pela Federação Gaúcha de Rugby. A disputa ocorreu entre 15 de março e 28 de junho. As equipes jogam no sistema de todos contra todos em turno e returno, onde o vencedor do turno enfrenta o vencedor do returno na grande final da competição. Caso a mesma equipe vença tanto o turno quanto o returno, ela será proclamada Campeã Gaúcha de Rugby 2014 sem a necessidade de partida final. O campeão de 2013 foi o Farrapos Rugby Clube, da cidade de Bento Gonçalves, sendo campeão novamente em 2014, vencendo os dois turnos.

Equipes Participantes

Turno

1º Rodada

2º Rodada

3º Rodada

4º Rodada

5º Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Returno

1º Rodada

2º Rodada

3º Rodada

4º Rodada

5º Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Final 
Não ocorreu a final, pois o Farrapos venceu os dois turnos, sagrando-se campeão por antecipação.

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2014 no Brasil